Fritz Sperling, bobbista austriaco
 Hilde Sperling, tennista tedesca
 Sperling & Kupfer, casa editrice italiana
 Sperling, serie televisiva del 1996

Altri progetti